Mužská čtyřhra Open 13 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do deblové soutěže marseillského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-novozélandský pár Mate Pavić a Michael Venus, jehož členové nestartovali společně. Venus se rozhodl tzúčastnit paralelně hraného Delray Beach Open. Spoluhráčem Paviće se stal rakouský deblový specialista Alexander Peya, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Haaseho s Inglottem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený francouzský pár Julien Benneteau a Nicolas Mahut, který ve finále zdolal nizozemsko-britskou dvojici Robin Haase a Dominic Inglot výsldkem 6–4, 6–7 a [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou trofej. Benneteau vybojoval jedenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro světovou jedničku Mahuta to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  'Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Mate Pavić /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Džívan Nedunčežijan (1. kolod)
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017